

Personnalités éthiopiennes  
Alemu Bekele (1990) est un athlète éthiopien naturalisé bahreïnien 
 Alemitu Bekele (1977) est une coureuse de fond éthiopienne naturalisée turque spécialiste du cross-country et du marathon.
Atelaw Bekele (1987) est un athlète éthiopien naturalisé belge spécialiste du cross-country
 Bezunesh Bekele (1983) est un athlète éthiopien spécialiste du cross-country.
 Bizunesh Békélé (1936-1990) est une chanteuse éthiopienne d'Éthio-jazz.
 Helen Bekele (1994) est une athlète éthiopienne.
 Kenenisa Bekele (1982) est un athlète éthiopien spécialiste des courses de fond (cross, 5000 et 10000 m).
 Mekdes Bekele (1987) est une athlète éthiopienne spécialiste du 3000 m steeplechase.
 Shiferaw Bekele est un historien éthiopien.
 Sophia Bekele est une femme d'affaires et écrivaine éthiopienne. 
 Tadelech Bekele (1991) est une athlète éthiopienne.
 Tariku Bekele (1987) est un athlète éthiopien, spécialiste des courses de fond. Il est le frère cadet de Kenenisa Bekele.

Divers 
 Le Bekele est une danse rituelle du peuple bassa exécutée par les hommes.

Homonymie de patronyme